Municipio de Jones puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Jones (condado de Greene, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Jones (condado de Newton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Jones (condado de Scott, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Jones (condado de Stone, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Jones (condado de Gregory, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Gregory.
 Municipio de Jones (condado de Union, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Jones (condado de Morton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Morton.
 Municipio de Jones (condado de Beltrami, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Beltrami.
 Municipio de Jones (condado de Elk, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Elk.